Jože Dežman – storico sloveno
 Mojca Dežman – ex sciatrice alpina slovena
 Nejc Dežman – ex saltatore con gli sci sloveno